El término Akaki puede hacer referencia a:

Poeta y político georgiano Akaki Tsereteli.
La localidad chipriota de Akaki
La localidad etíope de Akaki